Мигович — фамилия. Известные носители:

 Мигович, Иван Иванович (род. 1942) — украинский политик.
 Мигович, Михаил Михайлович (в монашестве Лаврентий; р. 1959) — украинский епископ.